Le duché de Calabre (ducato di Calabria) est le nom porté par plusieurs anciens États :
 le duché de Calabre, partie de l'Empire byzantin ;
 le duché de Calabre, possession normande.